Wutschdorf oder Wutschdorff  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wutschdorf (Freudenberg), Ortsteil von Freudenberg in Bayern
 Wutschdorf (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Heiligenkreuz am Waasen, Bezirk Leibnitz, Steiermark (ehem. Sankt Ulrich am Waasen)
 Bucze (Lubrza), Ort in der Gemeinde Lubrza (Lebus), Polen (ehemals Wutschdorff, Kreis Züllichau, Brandenburg)